Molekulska formula -{C17H36}- se može odnositi na:

 Heptadekan
 Tetra-tert-butilmetan